Landesverweis bedeutet

 Verbannung als Begriff für den historischen Landesverweis
 Ausweisung als Begriff für den Landesverweis im heutigen Ausländerrecht